Д’Арси () — фамилия.
 Д’Арси, Гордон (род. 1980) — ирландский регбист.
 Д’Арси, Джеймс (род. 1975) — английский актёр.
 Д’Арси, Патрик (1725—1779) — инженер, физик и математик, член Парижской академии наук, французский бригадный генерал, граф.
  (1931—1999) — американский ботаник (ботаническое сокращение имени).
 Д’Арси, Уильям Нокс (1849—1917) — британский предприниматель и адвокат, пионер в области разведки и добычи нефти в Иране.
 Д’Арси, Эмма (род. 1992) — британская актриса.

См. также 
 Д’арси — рок-музыкант, наиболее известна как бывшая бас-гитаристка рок-группы The Smashing Pumpkins.